Djupfjorden er navnet på flere fjorde i Norge:

 Djupfjorden (Moskenes) – en fjord i Moskenes kommune i Nordland.
 Djupfjorden (Sortland) – en fjord i Sortland kommune i Nordland.
 Djupfjorden (Vågan) – en fjord i Vågan kommune i Nordland.
 Djupfjorden – en lille arm af Elvefjorden i Bodø kommune i Nordland.